Chagny est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Chagny, commune française des Ardennes, qui eut aussi la dénomination de Chagny-lès-Omont.
 Chagny, commune française de Saône-et-Loire
 Chagny, ancienne commune française de l'Orne, aujourd'hui, intégrée au Pin-au-Haras
 Canton de Chagny

Patronyme 
 André Chagny (°1872 - †1965), chanoine, historien et écrivain français.

Voir aussi 
 Chagny-la-Horgne, ferme-château, écart de la commune d’Ars-Laquenexy en Moselle.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France